Svartknobborna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 37 kilometer öster om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 100 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Svartknobborna.

Klimat 
Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö